Juris Štāls (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de  des Rangers de New York, il joue son hockey junior en Finlande et au Canada. Il devient professionnel lors de la saison 2002-2003 où il joue dans la seconde division finlandaise et dans la Ligue américaine de hockey.

Par la suite, il évolue une saison complète avec le Wolf Pack de Hartford avant de jouer deux saisons avec les Checkers de Charlotte de l'ECHL. Ensuite, il joue quelques saisons en Europe dans des pays tels que la Russie, la Biélorussie, la République tchèque et la Lettonie.

En 2009-2010, il joue pour les Mallards de Quad City de la Ligue internationale de hockey aux États-Unis. Après ce bref retour en Amérique du Nord, il se joint à nouveau au Dinamo Riga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 ||Lukko U20 ||Jr. A SM-Liiga ||42 ||22 ||22 ||44 ||26 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-2
|2001-2002 ||Sting de Sarnia ||LHO ||60 ||23 ||22 ||45 ||12 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2002-2003 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||25 ||8 ||15 ||23 ||14 ||4 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
|2002-2003 ||Sport Vaasa ||Mestis ||23 ||3 ||3 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||62 ||4 ||14 ||18 ||24 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||59 ||19 ||11 ||30 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||66 ||18 ||27 ||45 ||36 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2006-2007 ||Torpedo Nijni Novgorod ||Vyschaïa Liga ||17 ||2 ||6 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||HC Oceláři Třinec ||Extraliga ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HK Riga 2000 ||Latvijas Atklātais čempionāts ||21 ||10 ||13 ||23 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HK Nioman Hrodna ||Ekstraliga ||9 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HC Oceláři Třinec ||Extraliga ||8 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||HK Riga 2000 ||Ekstraliga ||17 ||9 ||8 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Dinamo Riga ||KHL ||19 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Mallards de Quad City ||LIH ||74 ||26 ||26 ||52 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Liepājas Metalurgs ||Coupe continentale ||3 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Liepājas Metalurgs ||Ekstraliga ||19 ||12 ||9 ||21 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Dinamo Riga ||KHL ||14 ||2 ||1 ||3 ||2 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2011-2012 ||Dinamo Riga ||KHL ||26 ||0 ||1 ||1 ||10 ||6 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2012-2013 || HK Kompanion Kiev || PHL ||28 ||3 ||9 ||12 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || HK Poprad || Extraliga slovaque ||8 ||2 ||1 ||3 ||14 ||7 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
| 2013-2014 || HK Poprad || Extraliga slovaque || 44|| 15|| 25|| 40||24 ||5 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2014-2015 || HC Karlovy Vary || Extraliga tchèque ||24 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- || -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Poprad || Extraliga slovaque || 17 || 2 || 4 || 6 || 18 || 12 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || HK Kurbads || LAČ || 26|| 6|| 18|| 24|| 8|| 14|| 9|| 7|| 16|| 12
|-
| 2016-2017 || HK Kurbads || LAČ || 27|| 9|| 8|| 17|| 38|| 12|| 1|| 7|| 8|| 4
|-
| 2017-2018 || HK Kurbads || LAČ || 21|| 5|| 0|| 5|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018 || HK Daugavpils || Lettonie 2 || 6|| 8|| 8|| 16|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019 || HK Kurbads || LAČ || 29|| 6|| 1|| 7|| 12|| 10|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2019-2020 || HK Kurbads || LAČ || 21 ||3 ||2 ||5 ||39 ||- || -|| -|| -|| -

Internationales 

|1999 ||align="left"| ||align="left"| Championnat d'Europe junior -18 ans div. 1 || 4 || 5 || 5 || 10 || 2 ||align="left"|
|- 
|2001 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 5 || 1 || 4 || 5 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2006 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"||- 
|2008 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"|
|-
|2010 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 2 || 2 || 0 ||align="left"||- 
|2011 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en avril 1982
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Mallards de Quad City (LIH)
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HK Poprad
Joueur du HK Riga 2000
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du HC Karlovy Vary